Název Drslavice má více obcí:
 Drslavice (okres Prachatice) – obec v okrese Prachatice
 Drslavice (okres Uherské Hradiště) – obec v okrese Uherské Hradiště
 Drslavice (Klatovy) – část města Klatovy v okrese Klatovy

Drslavice jsou také název panského sídla:
 Drslavice (tvrz) – tvrz ve stejnojmenné vesnici v okrese Prachatice